

Patronyme 

 Gerard Lavin (1974-), footballeur anglais ;
 Irving Lavin (1927-2019), historien de l'art américain ;
 Joaquín Lavín (1953-), économiste et homme politique chilien ;
 Linda Lavin (1937-), actrice, réalisatrice et chanteuse américaine ;
 Mary Lavin (1912-1996), écrivaine irlandaise d'origine américaine ;
 Mónica Lavín (1955-), femme de lettres et critique littéraire mexicaine ;

Toponyme 
 Lavin, commune suisse du canton des Grisons.
 Lavin rivière du sud-ouest de la France.